

Musica 
 Brave – album dei Marillion del 1994
 Brave – album di Nichole Nordeman del 2005
 Brave – album di Jennifer Lopez del 2007
 Brave – singolo di Idina Menzel del 2007
 Brave – singolo di Jennifer Lopez del 2008
 Brave – singolo di Sara Bareilles del 2013
 Brave – singolo di Hanna Ferm del 2020

Altro 
 Brave – località statunitense della Pennsylvania
 Brave – libro di Rose McGowan
 Brave – videogioco per Commodore 64
 Brave – manga edito in Italia da Planet Manga
 Brave – browser open source
 Ribelle - The Brave (Brave) – film di animazione del 2012 diretto da Mark Andrews, Brenda Chapman e Steve Purcell